Hillside (Illinois)
Hillside (Nova Jérsei)

Desambiguação